Kjellin ist der Familienname von 

Alf Kjellin (1920–1988), schwedischer Schauspieler und Regisseur
Frederik Adolf Kjellin (1872–1910), schwedischer Chemiker und Erfinder
Margareta Berg Kjellin (* 1948), schwedische Reichstagsabgeordnete
Sara Kjellin (* 1977), schwedische Buckelpisten- und Freestyle-Skiläuferin

Kjellin steht für
 Kjellin-Syndrom, eine Form der hereditären spastischen Spinalparalyse